Bagan (district Baganski), een plaats in het district Baganski van de Russische oblast Novosibirsk
 Bagan (district Dovolenski), een plaats in het district Dovolenski van de Russische oblast Novosibirsk
 Bagan (Ob), een rivier in de oblast Novosibirsk in het stroomgebied van de Ob
 Bagan (Oesa), een rivier in de Russische oblast Komi, zijrivier van de Oesa
 Pagan (stad), nu officieel Bagan, een stad in Myanmar